Джеф Даниълс () (роден на 19 февруари 1955 г.) е американски актьор, носител на награди Еми и Сатурн, номиниран е за по четири награди Сателит и Златен глобус.

Избрана филмография

Кино

Телевизия 
 1980 – „Хавай 5-0“ (Hawaii Five-O)
 2008 – „Прекрасният свят на тишината“ (Sweet Nothing in My Ear)
 2012–2014 – „Нюзрум“ (The Newsroom)

Източници

Външни препратки 
  Официален уебсайт
 
 

Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на награда Еми
Носители на награда „Сатурн“
Хора от Джорджия